Krop kan de volgende betekenissen hebben:
Krop (darmkanaal), een voedselopslagplaats in het darmkanaal (keelzak).
Schildkliervergroting (krop of struma), een schildklieraandoening, waarbij deze vergroot is
Kropbrood, brood van ongezeefd tarwemeel, en soort volkorenbrood.
Een krop van een watermolen horende bij een kroprad.
Hildo Krop, een Nederlandse beeldhouwer en sierkunstenaar.
Een krop groente, bijvoorbeeld een krop sla.
Kroep (ziekte)